

Astronomia
 Artemide – cratere lunare
 Artemide – canyon del pianeta Venere
 Artemide – corona del pianeta Venere

Aziende
 Artemide – azienda italiana di prodotti per l'illuminazione

Mitologia
 Artemide – divinità della mitologia greca

Onomastica
Artemide – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi fittizi
 Artemide – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Artemide di Bana-Mighdall – personaggio dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
 Artemis